IN est un code, qui signifie :
 Inde, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2,
 Inde, selon la liste des Internet TLD (Top level domain): .in
 MAT Macedonian Airlines (Macédoine), selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes, 
 Ioannina (Épire), selon les immatriculations grecques,
 Indiana, un des États des États Unis,

IN est le sigle de :
 Imprimerie nationale, en France,
 In : Indesign, un logiciel de mise en page (PAO) par Adobe,
 L'Institut néerlandais, à Paris

IN est l'abréviation de :
 Intelligent Network en Téléphonie mobile,

in est le Logo de :
 Linkedin, Un réseau social d'entreprise,

In- est un préfixe négatif

In est un mot qui :
 dans la langue anglaise, signifie « en »
 en latin, signifie principalement « dans » (voir in)
 dans une référence bibliographique, in (utilisé pour « dans ») précède l'auteur et/ou le titre de l'ouvrage dont est extrait le chapitre cité. 

In est une abréviation qui signifie :
 inch en anglais

In est un symbole, qui signifie :
 Indium, selon la liste des éléments chimiques,

In est le titre porté par les « empereurs cloîtrés » du Japon de l'ère Heian (Voir Insei (système de gouvernement))

In Kyo-don (né en 1992), taekwondoïste sud-coréen

.in est le domaine national de premier niveau réservé à l'Inde sur l'internet

In, Iñ, Ín, Ìn et În, sont des digrammes de l'alphabet latin

Code